Saïd Mohammedi, militaire et homme politique algérien.
 Nadjib Mohammedi, boxeur français.
 Aomar Mohammedi, écrivain-scénariste algérien d’origine kabyle.
 Mohamed Salah Mohammedi, homme politique algérien.

Homonymie
Homonymie de patronyme